Torre centrale dell'Arsenale – torre del Cremlino di Mosca
 Torre angolare dell'Arsenale – torre del Cremlino di Mosca
 Torre dell'arsenale – in cinese Koo Low, denominazione di Gamma Centauri